Пилкингтон, Лоррейн (1975 г. р.) — ирландская актриса.
 Пилкингтон, Хилари — британская социолог, исследовательница молодёжи и постсоветских обществ. Доктор философии, профессор.
 Пилкингтон, Элис (1869—1936) — ирландская активистка и художница.
См. также
 Pilkington (компания) — производитель стекольной продукции.